Британска независна филмска награда за најбољу глумицу у главној улози () признање је које се додељује од 1998. године главној глумици која је дала најбољу изведбу у британском филму независне продукције.

Кери Малиган је тренутно једина глумица која је два пута освојила ово признање, док Саманта Мортон има највише номинација (пет, од тога једна освојена награда).

1990е

2000е

2010е

Извори 

Британске независне филмске награде